58-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» состоялась 15 февраля 2016 года. На награды могли быть номинированы произведения и исполнители, чьи песни или альбомы вышли с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года. Номинанты были объявлены 7 декабря 2015 года.
Американский рэпер Кендрик Ламар получил 11 номинаций, а певица Тейлор Свифт и канадский певец The Weeknd были удостоены по 7 номинаций каждый. Рок-группы Florence and the Machine и Alabama Shakes получили по четыре номинации.

На премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом в жанре world music» был номинирован альбом I Have No Everything Here, записанный заключёнными тюрьмы «Зомба» в Малави (группы Zomba Prison Project). Российский пианист Даниил Трифонов номинирован за исполнение «Вариаций» Рахманинова в категории «Лучшее инструментальное соло в классической музыке».

Выступления 
На 13 февраля 2016 года были подтверждены выступления таких исполнителей:

Основная категория 
Запись года

 «Uptown Funk» — Марк Ронсон при участии Бруно Марса
 продюсеры — Джефф Баскер, Бруно Марс & Марк Ронсон, звукозапись — Джош Блэр, Сербан Генеа, Уэйн Гордон, Джон Хейнс, Инаам Хак, Бу Митчелл, Чарльз Мониз & Марк Ронсон, мастеринг-инженер — Том Койн
 «Really Love» — D'Angelo and the Vanguard
 продюсеры — Ди Энджело, звукозапись — Рассел Элевадо & Бен Кейн, мастеринг-инженер — Дейв Коллинс
 «Thinking Out Loud» — Эд Ширан
 продюсеры — Jake Gosling, звукозапись — Jake Gosling, Mark 'Spike' Stent & Geoff Swan, мастеринг-инженер — Stuart Hawkes
 «Blank Space» — Тейлор Свифт
 продюсеры — Макс Мартин & Shellback, звукозапись — Сербан Генеа, Джон Хейнс, Сэм Холлэнд & Майкл Илберт, мастеринг-инженер — Том Койн
 «Can’t Feel My Face» — The Weeknd
 продюсеры — Макс Мартин & Ali Payami, звукозапись — Сербан Генеа, Джон Хейнс, Сэм Холлэнд, мастеринг-инженер — Том Койн 

Альбом года

 1989 — Тейлор Свифт продюсеры — Джек Антонофф, Нэтан Чапман, Imogen Heap, Макс Мартин, Mattman & Robin, Ali Payami, Shellback, Тейлор Свифт, Ryan Tedder & Noel Zancanella; звукозапись — Джек Антонофф, Mattias Bylund, Смит Карлсон, Нэтан Чапман, Сербан Генеа, Джон Хейнс, Imogen Heap, Сэм Холлэнд, Майкл Илберт, Brendan Morawski, Laura Sisk & Ryan Tedder; мастеринг-инженер — Том Койн Sound & Color — Alabama Shakes
 продюсеры — Alabama Shakes & Блейк Миллс, звукозапись — Shawn Everett, мастеринг-инженер — Боб Людвиг
 To Pimp a Butterfly — Кендрик Ламар
 приглашённые артисты — Билал, Джордж Клинтон, James Fauntleroy, Ronald Isley, Rapsody, Snoop Dogg, Thundercat & Anna Wise; продюсеры — Taz Arnold, Boi-1Da, Ronald Colson, Larrance Dopson, Flying Lotus, Fredrik «Tommy Black» Halldin, Knxwledge, Koz, Lovedragon, Terrace Martin, Rahki, Sounwave, Tae Beast, Thundercat, Whoarei & Фаррелл Уильямс; звукозапись — Derek «Mixedbyali» Ali, Thomas Burns, James «The White Black Man» Hunt, 9th Wonder & Matt Schaeffer; мастеринг-инженер — Mike Bozzi
 Traveller — Крис Стэплтон
 продюсеры — Дейв Кобб & Крис Стэплтон; звукозапись — Вэнс Пауэлл; мастеринг-инженер — Пит Лиман
 Beauty Behind the Madness — The Weeknd
 приглашённые артисты — Лана Дель Рей, Labrinth & Эд Ширан; продюсеры — Dannyboystyles, Ben Diehl, Labrinth, Mano, Макс Мартин, Stephan Moccio, Carlo Montagnese, Ali Payami, The Pope, Jason Quenneville, Peter Svensson, Abel Tesfaye & Канье Уэст; звукозапись — Jay Paul Bicknell, Mattias Bylund, Serban Ghenea, Noah Goldstein, John Hanes, Sam Holland, Jean Marie Horvat, Carlo Montagnese, Jason Quenneville & Dave Reitzas; мастеринг-инженеры — Tom Coyne & Dave Kutch

Песня года

 «Thinking Out Loud» — Эд Ширан авторы — Эд Ширан & Amy Wadge «Alright» — Кендрик Ламар
 авторы — Кендрик Ламар, Mark Anthony Spears & Фаррелл Уильямс
 «Blank Space» — Тейлор Свифт
 авторы — Макс Мартин, Shellback & Taylor Swift
 «Girl Crush» — Little Big Town
 авторы — Hillary Lindsey, Lori McKenna & Liz Rose
 «See You Again» — Уиз Халифа при участии Чарли Пут
 авторы — Andrew Cedar, Justin Franks, Чарли Пут & Уиз Халифа

Лучший новый исполнитель

 Кортни Барнетт
 Джеймс Бэй
 Сэм Хант
 Тори Келли
 Меган Трейнор Поп 
Лучшее сольное поп-исполнение
 «Thinking Out Loud» — Эд Ширан «Heartbeat Song» — Келли Кларксон
 «Love Me Like You Do» — Элли Голдинг
 «Blank Space» — Тейлор Свифт
 «Can't Feel My Face» — The Weeknd

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой
 «Uptown Funk» — Марк Ронсон при участии Бруно Марса «Ship to Wreck» — Florence + The Machine
 «Sugar» — Maroon 5
 «Bad Blood» — Тейлор Свифт при участии Кендрика Ламара
 «See You Again» — Уиз Халифа при участии Чарли Пут

Лучший вокальный поп-альбом
 1989 — Тейлор Свифт Piece By Piece — Келли Кларксон
 How Big, How Blue, How Beautiful — Florence + The Machine
 Uptown Special — Марк Ронсон
 Before This World — Джеймс Тейлор

 Лучший традиционный вокальный поп-альбом
 The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern — Тони Беннетт & Bill Charlap Shadows in the Night — Боб Дилан
 Stages — Джош Гробан
 No One Ever Tells You — Seth MacFarlane
 My Dream Duets — Барри Манилоу (& Various Artists)

 Танцевальная музыка 
Лучшая танцевальная запись
 «Where Are Ü Now» — Skrillex and Diplo вместе с Джастин Бибер продюсеры — Sonny Moore & Thomas Pentz; Sonny Moore & Thomas Pentz, микшеры «We’re All We Need» — Above & Beyond при участии Zoë Johnston
 продюсеры — Эндрю Байер, Jono Grant, Tony McGuinness & Paavo Siljamäki; Jono Grant, Tony McGuinness & Paavo Siljamäki, микшеры
 «Go» — The Chemical Brothers
 продюсеры — Том Роулендс & Эд Симонс; Steve Dub Jones & Tom Rowlands, микшеры
 «Never Catch Me» — Flying Lotus при участии Кендрик Ламар
 продюсер — Стивен Эллисон; Kevin Marques Moo, микшер
 «Runaway (U & I)» — Galantis
 продюсеры — Linus Eklöw, Christian Karlsson & Svidden; Linus Eklöw, Niklas Flyckt & Christian Karlsson, микшеры

Лучший танцевальный/электронный альбом
 Skrillex And Diplo Present Jack Ü — Skrillex And Diplo Our Love — Caribou
 Born In The Echoes — The Chemical Brothers
 Caracal — Disclosure
 In Colour — Jamie XX

 Рок 
Лучшее рок-исполнение

 «Don’t Wanna Fight» — Alabama Shakes «What Kind of Man» — Florence + The Machine
 «Something From Nothing» — Foo Fighters
 «Ex’s & Oh’s» — Elle King
 «Moaning Lisa Smile» — Wolf Alice

Лучшее метал-исполнение
 «Cirice» — Ghost «Identity» — August Burns Red
 «512» — Lamb Of God
 «Thank You» — Sevendust
 «Custer» — Slipknot

Лучшая рок-песня

 «Don’t Wanna Fight» Alabama Shakes, авторы (Alabama Shakes) «Ex’s & Oh’s»
 Дейв Бассетт & Elle King, авторы (Elle King)
 «Hold Back the River»
 Iain Archer & James Bay, авторы (Джеймс Бэй)
 «Lydia»
 Ричард Мейер, Риан Мейер & Джонни Стивенс, авторы (Highly Suspect)
 «What Kind of Man»
 Джон Хилл, Том Халл & Florence Welch, авторы (Florence + The Machine)

Лучший рок-альбом
 Drones — Muse Chaos and the Calm — Джеймс Бэй
 Kintsugi — Death Cab For Cutie
 Mister Asylum — Highly Suspect
 .5: The Gray Chapter — Slipknot

 Альтернатива 
Лучший альтернативный альбом
 Sound & Color — Alabama Shakes Vulnicura — Бьорк
 The Waterfall — My Morning Jacket
 Currents — Tame Impala
 Star Wars — Wilco

 R&B 
Лучшее R&B-исполнение
 «Earned It (Fifty Shades of Grey)» — The Weeknd «If I Don’t Have You» — Тэймар Брэкстон
 «Rise Up» — Andra Day
 «Breathing Underwater» — Hiatus Kaiyote
 «Planes» — Jeremih при участии J. Cole

 «Little Ghetto Boy» — Lalah Hathaway «He Is» — Фэйт Эванс
 «Let It Burn» — Jazmine Sullivan
 "Shame — Тайриз Гибсон
 «My Favorite Part of You» — Charlie Wilson

 «Really Love» D’Angelo & Kendra Foster, songwriters (D’Angelo and The Vanguard) «Coffee»
 авторы — Brook Davis, Miguel Pimentel (Мигель)
 «Earned It (Fifty Shades of Grey)»
 авторы — Ahmad Balshe, Stephan Moccio, Jason Quenneville & Abel Tesfaye (The Weeknd)
 «Let It Burn»
 авторы — Kenny B. Edmonds, Jazmine Sullivan & Dwane M. Weir II (Jazmine Sullivan)
 «Shame»
 авторы — Warryn Campbell, Tyrese Gibson & DJ Rogers Jr (Тайриз Гибсон)

 Beauty Behind the Madness — The Weeknd Ego Death — The Internet
 You Should Be Here — Kehlani
 Blood — Лианн Ла Хавас
 Wildheart — Мигель

 Black Messiah — D’Angelo and The Vanguard Coming Home — Leon Bridges
 Cheers to the Fall — Andra Day
 Reality Show — Jazmine Sullivan
 Forever Charlie — Charlie Wilson

 Рэп 
Лучшее рэп-исполнение

 «Alright» — Кендрик Ламар «Apparently» — J. Cole
 «Back To Back» — Дрейк
 «Trap Queen» — Fetty Wap
 «Truffle Butter» — Ники Минаж при участии Дрейка & Лил Уэйна
 «All Day» — Канье Уэст при участии Theophilus London, Allan Kingdom и Пола Маккартни

 «These Walls» — Кендрик Ламар при участии Bilal, Anna Wise и Thundercat «One Man Can Change The World» — Big Sean при участии Канье Уэста и Джона Ледженда
 «Glory» — Common & Джон Ледженд
 «Classic Man» — Jidenna при участии Roman GianArthur
 «Only» — Ники Минаж при участии Дрейка, Лил Уэйна и Криса Брауна

 «Alright» — Кендрик Ламар авторы — Кендрик Ламар, Mark Anthony Spears и Фаррелл Уильямс «All Day» — Канье Уэст при участии Theophilus London, Allan Kingdom и Пол Маккартни
 авторы — Ernest Brown, Tyler Bryant, Sean Combs, Майк Дин, Rennard East, Noah Goldstein, Malik Yusef Jones, Karim Kharbouch, Allan Kyariga, Кендрик Ламар, Пол Маккартни, Victor Mensah, Charles Njapa, Che Pope, Patrick Reynolds, Allen Ritter, Канье Уэст, Mario Winans & Cydel Young
 «Energy» — Дрейк
 авторы — Richard Dorfmeister, A. Graham, Markus Kienzl, M. O’Brien, M. Samuels & Phillip Thomas
 «Glory» —
 авторы — Lonnie Lynn, Che Smith & John Stephens, (Common & John Legend)
 «Trap Queen» — Fetty Wap
 авторы — Tony Fadd & Willie J. Maxwell

Лучший рэп-альбом

 To Pimp a Butterfly — Кендрик Ламар
 2014 Forest Hills Drive — J. Cole
 Compton — Dr. Dre
 If You’re Reading This It’s Too Late — Дрейк
 The Pinkprint — Ники Минаж

Кантри 
Лучшее сольное кантри-исполнение
 «Traveller» — Крис Стэплтон
 «Burning House» — Cam
 «Little Toy Guns» — Кэрри Андервуд
 «John Cougar, John Deere, John 3:16» — Кит Урбан
 «Chances Are» — Lee Ann Womack

Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой
 «Girl Crush» — Little Big Town
 «Stay A Little Longer» — Brothers Osborne
 «If I Needed You» — Joey+Rory
 «The Driver» — Charles Kelley, Dierks Bentley & Eric Paslay
 «Lonely Tonight» — Блейк Шелтон при участии Ashley Monroe

Лучшая кантри-песня
 «Girl Crush» — Hillary Lindsey, Lori McKenna & Liz Rose, авторы (Little Big Town)
 «Chances Are» — Hayes Carll, автор (Lee Ann Womack)
 «Diamond Rings And Old Barstools» — Barry Dean, Luke Laird & Jonathan Singleton, авторы (Тим Макгро)
 «Hold My Hand» — Брэнди Кларк & Mark Stephen Jones, авторы (Брэнди Кларк)
 «Traveller» — Крис Стэплтон, автор (Крис Стэплтон)

Лучший кантри-альбом
 Traveller — Крис Стэплтон Montevallo — Сэм Хант
 Pain Killer — Little Big Town
 The Blade — Эшли Монро
 Pageant Material — Кейси Масгрейвс

 Нью-эйдж 
Лучший нью-эйдж-альбом
 Grace — Paul Avgerinos Bhakti without Borders — Madi Das
 Voyager — Catherine Duc
 Love — Peter Kater
 Asia Beauty — Ron Korb

 Джаз 

 «Cherokee» — Christian McBride «Giant Steps» — Joey Alexander
 «Arbiters of Evolution» — Donny McCaslin
 «Friend or Foe» — Joshua Redman
 «Past Present» — Джон Скофилд

Лучший джазовый вокальный альбом

 For One to Love — Cécile McLorin Salvant Many a New Day: Karrin Allyson Sings Rodgers & Hammerstein — Karrin Allyson
 Find a Heart — Denise Donatelli
 Flirting With Disaster — Lorraine Feather
 Jamison — Jamison Ross

Лучший джазовый инструментальный альбом

 Past Present — Джон Скофилд My Favorite Things — Joey Alexander
 Breathless — Теренс Бланчард при участии The E-Collective
 Covered: Recorded Live at Capitol Studios — Robert Glaser & The Robert Glasper Trio
 Beautiful Life — Jimmy Greene

 The Thompson Fields — Maria Schneider Orchestra Lines of Color — Gil Evans Project
 Köln — Marshall Gilkes & WDR Big Band
 Cuba: The Conversation Continues — Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
 Home Suite Home — Patrick Williams

 Made in Brazil — Elaine Elias Suite Caminos — Gonzalo Rubalcaba
 Intercambio — Wayne Wallace Latin Jazz Quintet
 Identities are Changeable — Miguel Zenón

 Госпел/Современная Христианская музыка 

 «Wanna Be Happy?» — Kirk Franklin Kirk Franklin, songwriter «Worth [Live]» — Anthony Brown & Group Therapy
 Anthony Brown, songwriter
 «Intentional» — Travis Greene
 Travis Greene, songwriter
 «How Awesome Is Our God [Live]» — Israel & Newbreed featuring Yolanda Adams
 Neville Diedericks, Israel Houghton & Meleasa Houghton, songwriters
 «Worth Fighting For [Live]» — Brian Courtney Wilson
 Aaron Lindsey & Brian Courtney Wilson, songwriters

 «Holy Spirit» — Francesca Battistelli Bryan Torwalt & Katie Torwalt, songwriters «Lift Your Head Weary Sinner (Chains)» — Crowder
 Ed Cash, David Crowder & Seth Philpott, songwriters
 «Because He Lives (Amen)» — Matt Maher
 Daniel Carson, Ed Cash, Jason Ingram, Matt Maher & Chris Tomlin, songwriters
 «Soul on Fire» — Third Day featuring All Sons & Daughters
 Tai Anderson, Brenton Brown, David Carr, Mark Lee, Matt Maher & Mac Powell, songwriters
 «Feel It» — TobyMac featuring Mr. Talkbox
 Cary Barlowe, David Arthur Garcia & Toby McKeehan, songwriters

Лучший госпел-альбом
 Covered: Alive in Asia [Live] (Deluxe) — Israel & Newbreed Destined to Win [Live] — Karen Clark Sheard
 Living It — Dorinda Clark-Cole
 One Place Live — Tasha Cobbs
 Life Music: Stage Two — Jonathan McReynolds

Лучший альбом современной христианской музыки
 This Is Not a Test — TobyMac Whatever the Road — Jason Crabb
 How Can It Be — Lauren Daigle
 Saints and Sinners — Matt Maher
 Love Ran Red — Крис Томлин

 Still Rockin' My Soul — The Fairfield Four Pray Now — Karen Peck and New River
 Directions Home (Songs We Love, Songs You Know) — Point of Grace

 Латино 

 A Quien Quiera Escuchar (Deluxe Edition) — Ricky Martin Terral — Pablo Alborán
 Healer — Alex Cuba
 Sirope — Alejandro Sanz
 Algo sucede — Julieta Venegas

Лучший латино-рок/альтернативный альбом (здесь выбрали двух победителей)

 Dale — Pitbull Hasta la Raíz — Natalia Lafourcade Amanecer — Bomba Estéreo
 Mondongo — La Cuneta Son Machín
 Caja de Música — Monsieur Periné

Лучший мексиканский/техано-альбом

 Realidades — Deluxe Edition — Los Tigres del Norte Mi Vicio Más Grande — Banda El Recodo De Don Cruz Lizárraga
 Ya Dime Adiós — La Maquinaria Norteña
 Zapateando — Los Cojolites
 Tradición, Arte y Pasión — Mariachi Los Camperos De Nati Cano

Лучший тропический латино-альбом

 Son de Panamá — Rubén Blades With Roberto Delgado & Orchestra Tributo a Los Compadres: No Quiero Llanto — José Alberto "El Canario" & Septeto Santiaguero
 Presente Continuo — Guaco
 Todo Tiene Su Hora — Juan Luis Guerra 4.40
 Que Suenen Los Tambores — Victor Manuelle

 Американа 

 «See That My Grave Is Kept Clean» — Mavis Staples «And Am I Born to Die» — Béla Fleck & Abigail Washburn
 «Born to Play Guitar» — Бадди Гай
 «City of Our Lady» — The Milk Carton Kids
 «Julep» — Punch Brothers

 «24 Frames» Джейсон Исбелл, автор (Джейсон Исбелл) «All Night Long»
 Raul Malo, автор (The Mavericks)
 «The Cost Of Living»
 Дон Хенли & Stan Lynch, автор (Don Henley & Мерл Хаггард)
 «Julep»
 Chris Eldridge, Paul Kowert, Noam Pikelny, Chris Thile & Gabe Witcher, автор (Punch Brothers)
 «The Traveling Kind»
 Cory Chisel, Родни Кроуэлл & Эммилу Харрис, автор (Эммилу Харрис & Родни Кроуэлл)

 Something More Than Free — Джейсон Исбелл The Firewatcher's Daughter — Брэнди Карлайл
 The Traveling Kind — Эммилу Харрис & Родни Кроуэлл
 Mono — The Mavericks
 The Phosphorescent Blues — Punch Brothers

 The Muscle Shoals Recordings — The SteelDrivers Pocket Full of Keys — Dale Ann Bradley
 Before the Sun Goes Down — Rob Ickes and Trey Hensley
 In Session — Doyle Lawson & Quicksilver
 Man of Constant Sorrow — Ralph Stanley and friends

Лучший блюз-альбом

 Born to Play Guitar — Buddy Guy Descendants of Hill Country — Cedric Burnside Project
 Outskirts of Love — Shemekia Copeland
 Worthy — Bettye LaVette
 Muddy Waters 100 — John Primer and various artists

Лучший фолк-альбом

 Béla Fleck & Abigail Washburn — Béla Fleck и Abigail Washburn Wood, Wire & Words — Norman Blake
 Tomorrow Is My Turn — Rhiannon Giddens
 Servant of Love — Patty Griffin
 Didn't He Ramble — Glen Hansard

 Go Go Juice — Jon Cleary La La La La — Natalie Ai Kamauu
 Kawaiokalena — Kealiʻi Reichel
 Get Ready — The Revelers
 Generations — Windwalker and the MCW

 Регги 

 Strictly Roots — Morgan Heritage Branches of the Same Tree — Rocky Dawuni
 The Cure — Jah Cure
 Acousticalevy — Barrington Levy
 Zion Awake — Luciano

 World Music 
Лучший альбом

 Sings — Angelique Kidjo Gilbertos Samba Ao Vivo — Gilberto Gil
 Music From Inala — Ladysmith Black Mambazo with Ella Spira & The Inala Ensemble
 Home — Anoushka Shankar
 I Have No Everything Here — Zomba Prison Project

 Музыка для детей 
Лучший альбом для детей

 Home — Тим Кубарт Trees — Molly Ledford & Billy Kelly
 ¡Come Bien! Eat Right! — José-Luis Orozco
 Dark Pie Concerns — Gustafer Yellowgold
 How Great Can This Day Be — Lori Henriques

 Разговорный жанр 
Лучший альбом разговорного жанра

 A Full Life: Reflections at Ninety («Полноценная жизнь: размышления в 90 лет», аудиоверсия автобиографии) — Джимми Картер Blood On Snow (Jo Nesbø) — Патти Смит
 Brief Encounters: Conversations, Magic Moments, and Assorted Hijinks — Dick Cavett
 Patience and Sarah (Isabel Miller) — Janis Ian & Jean Smart
 Yes Please — Amy Poehler (& Various Artists)

 Комедия 
Лучший комедийный альбом

 Live at Madison Square Garden — Louis C.K. Back to the Drawing Board — Lisa Lampanelli
 Brooklyn — Wyatt Cenac
 Happy. And a Lot. — Jay Mohr
 Just Being Honest — Craig Ferguson

 Музыкальные шоу 
Лучший альбом на основе театрального мюзикла

 Музыка для визуальных медиа Best Compilation Soundtrack for Visual Media Glen Campbell: I’ll Be Me — various artists
 Julian Raymond, compilation producer
 Empire: Season 1 — various artists
 Timbaland & Jim Beanz, compilation producers
 Fifty Shades of Grey — various artists
 Mike Knobloch & Dana Sano, compilation producers
 Pitch Perfect 2 — various artists
 Julianne Jordan, Harvey Mason Jr. & Julia Michels, compilation producers
 Selma — various artists
 Ava DuVernay, compilation producer

Best Score Soundtrack for Visual Media
 Birdman — Antonio Sánchez, composer
 The Imitation Game — Alexandre Desplat, composer
 Interstellar — Hans Zimmer, composer
 The Theory of Everything — Jóhann Jóhannsson, composer
 Whiplash — Justin Hurwitz, composer

Best Song Written for Visual Media
 «Glory» (from Selma) — Lonnie Lynn, Che Smith & John Stephens, songwriters (Common & John Legend)
 «Earned It» (from Fifty Shades of Grey) — Ahmad Balshe, Jason Quenneville, Stephan Moccio & Abel Tesfaye, songwriters (The Weeknd)
 «Love Me like You Do» (from Fifty Shades of Grey) — Savan Kotecha, Max Martin, Tove Nilsson, Ali Payami, & Ilya Salmanzadeh, songwriters (Ellie Goulding)
 «See You Again» (from Furious 7) — Andrew Cedar, Justin Franks, Charles Puth & Cameron Thomaz, songwriters (Wiz Khalifa featuring Charlie Puth)
 «Til It Happens to You» (from The Hunting Ground) — Lady Gaga & Diane Warren, songwriters (Lady Gaga)

 Сочинительство/Аранжировка 

Лучшая инструментальная аранжировка или аранжировка а капелла

Лучшая инструментальная аранжировка в сопровождении вокалиста(ов)

 Упаковка/Оформление 

 Still the King: Celebrating the Music of Bob Wills and His Texas Playboys Sarah Dodds, Shauna Dodds & Dick Reeves, art directors (Asleep at the Wheel) Alagoas
 Alex Trochut, art director (Alagoas)
 Bush
 Anita Marisa Boriboon & Phi Hollinger, art directors (Snoop Dogg)
 How Big, How Blue, How Beautiful (Deluxe Edition)
 Brian Roettinger, art director (Florence + The Machine)
 My Happiness
 Nathanio Strimpopulos & Jack White, art directors (Elvis Presley)

 The Rise & Fall of Paramount Records, Volume Two (1928-32) Susan Archie, Dean Blackwood & Джек Уайт, art directors (Various Artists) Beneath the Skin (Deluxe Box Set)
 Leif Podhajsky, art director (Of Monsters and Men)
 I Love You, Honeybear (Limited Edition Deluxe Vinyl)
 Sasha Barr & Josh Tillman, art directors (Father John Misty)
 Sticky Fingers (Super Deluxe Edition)
 Stephen Kennedy & James Tilley, art directors (The Rolling Stones)
 30 Trips Around the Sun
 Doran Tyson & Steve Vance, art directors (Grateful Dead)
 What a Terrible World, What a Beautiful World (Deluxe Box Set)
 Carson Ellis, Jeri Heiden & Glen Nakasako, art directors (The Decemberists)

 Love Has Many Faces: A Quartet, A Ballet, Waiting to Be Danced Джони Митчелл, автор альбомных примечаний (Джони Митчелл) Folksongs of Another America: Field Recordings from the Upper Midwest, 1937—1946
 James P. Leary, автор альбомных примечаний (Various Artists)
 Lead Belly: The Smithsonian Folkways Collection
 Jeff Place, автор альбомных примечаний (Lead Belly)
 Portrait of an American Singer
 Ted Olson, автор альбомных примечаний (Tennessee Ernie Ford)
 Songs of the Night: Dance Recordings, 1916—1925
 Ryan Barna, автор альбомных примечаний (Joseph C. Smith’s Orchestra)

 The Basement Tapes Complete: The Bootleg Series Vol. 11 Steve Berkowitz, Jan Haust & Jeff Rosen, compilation producers; Peter J. Moore & Mark Wilder, mastering engineers (Боб Дилан и группа The Band) The Complete Concert by the Sea
 Geri Allen, Jocelyn Arem & Steve Rosenthal, compilation producers; Jamie Howarth & Jessica Thompson, mastering engineers (Erroll Garner)
 Native North America (Vol. 1): Aboriginal Folk, Rock, and Country 1966–1985
 Kevin Howes, compilation producer; Greg Mindorff, mastering engineer (Various Artists)
 Parchman Farm: Photographs and Field Recordings, 1947—1959
 Steven Lance Ledbetter & Nathan Salsburg, compilation producers; Michael Graves, mastering engineer (Various Artists)
 Songs My Mother Taught Me
 Mark Puryear, compilation producer; Pete Reiniger, mastering engineer (Fannie Lou Hamer)

 Производство 

 Sound & Color Shawn Everett, engineer; Bob Ludwig, mastering engineer (Alabama Shakes) Before This World
 Dave O'Donnell, engineer; Ted Jensen, mastering engineer (James Taylor)
 Currency of Man
 Maxime Le Guil, engineer; Bernie Grundman, mastering engineer (Melody Gardot)
 Recreational Love
 Greg Kurstin & Alex Pasco, engineers; Emily Lazar, mastering engineer (The Bird And The Bee)
 Wallflower
 Steve Price, Jochem van der Saag & Jorge Vivo, engineers; Paul Blakemore, mastering engineer (Diana Krall)

Лучший инжиниринг альбома, классического

 Ask Your Mama Leslie Ann Jones, John Kilgore, Nora Kroll-Rosenbaum & Justin Merrill, engineers; Patricia Sullivan, mastering engineer (George Manahan & San Francisco Ballet Orchestra) Dutilleux: Métaboles; L’Arbre Des Songes; Symphony No. 2, 'Le Double Dmitriy Lipay, engineer; Alexander Lipay, mastering engineer (Ludovic Morlot, Augustin Hadelich & Seattle Symphony)
 Monteverdi: Il Ritorno D’Ulisse In Patria
 Robert Friedrich, engineer; Michael Bishop, mastering engineer (Martin Pearlman, Jennifer Rivera, Fernando Guimarães & Boston Baroque)
 Rachmaninoff: All-Night Vigil
 Beyong Joon Hwang & John Newton, engineers; Mark Donahue, mastering engineer (Charles Bruffy, Phoenix Chorale & Kansas City Chorale)
 Saint-Saëns: Symphony No. 3, 'Organ'
 Keith O. Johnson & Sean Royce Martin, engineers; Keith O. Johnson, mastering engineer (Michael Stern & Kansas City Symphony);

 Jeff Bhasker «Ain’t Gonna Drown» (Elle King)
 «Burning Doves» (Mikky Ekko)
 «Burning House» (Cam)
 Grand Romantic (Nate Ruess)
 «Last Damn Night» (Elle King)
 «Never Let You Down» (Woodkid при участии Lykke Li)
 «Runaway Train» (Cam)
 Uptown Special (Марк Ронсон)
 Dave Cobb
 Delilah (Anderson East)
 Little Neon Limelight (Houndmouth)
 "Smoke (A Thousand Horses)
 Something More Than Free (Jason Isbell)
 Southernality (A Thousand Horses)
 3 (Honeyhoney)
 Traveller (Chris Stapleton)
 Diplo
 «B**** I’m Madonna» (Мадонна при участии Ники Минаж)
 «Doctor Pepper» (Diplo при участии CL, Riff Raff & OG Maco)
 «Golden» (Travie McCoy при участии Sia)
 «Lean On» (Major Lazer при участии MØ & DJ Snake)
 Peace Is The Mission (Major Lazer)
 Skrillex And Diplo Present Jack Ü (Skrillex And Diplo)
 «Where Are Ü Now» (Skrillex And Diplo и Джастин Бибер)
 Larry Klein
 Currency Of Man (Melody Gardot)
 Freedom & Surrender (Lizz Wright)
 Heartland (Indra Rios-Moore)
 I’m Leaving You (Florence K)
 Parker’s Place (Parker Bent)
 Speaking In Tongues (Luciana Souza)
 Tenderness (JD Souther)
 Blake Mills
 Sound & Color (Alabama Shakes)

Продюсер года, классический

 Judith Sherman
 Ask Your Mama (George Manahan & San Francisco Ballet Orchestra)
 Fields: Double Cluster; Space Sciences (Jan Kučera, Gloria Chuang & Moravian Philharmonic Orchestra)
 Liaisons — Re-Imagining Sondheim From The Piano (Anthony de Mare)
 Montage — Great Film Composers & The Piano (Gloria Cheng)
 Multitude, Solitude (Momenta Quartet)
 Of Color Braided All Desire — Music Of Eric Moe (Christine Brandes, Brentano String Quartet, Dominic Donato, Jessica Meyer, Karen Ouzounian, Manhattan String Quartet & Talujon)
 Rzewski: The People United Will Never Be Defeated! (Ursula Oppens)
 Sirota: Parting The Veil — Works For Violin & Piano (David Friend, Hyeyung Julie Yoon, Laurie Carney & Soyeon Kate Lee)
 Turina: Chamber Music For Strings & Piano (Lincoln Trio)
 Blanton Alspaugh
 Hill: Symphony No. 4; Concertino Nos. 1 & 2; Divertimento (Peter Bay, Anton Nel & Austin Symphony Orchestra)
 Rachmaninoff: All-Night Vigil (Charles Bruffy, Phoenix Chorale & Kansas City Chorale)
 Sacred Songs Of Life & Love (Brian A. Schmidt & South Dakota Chorale)
 Spirit of the American Range (Carlos Kalmar & The Oregon Symphony)
 Tower: Violin Concerto; Stroke; Chamber Dance (Giancarlo Guerrero, Cho-Liang Lin & Nashville Symphony)
 Manfred Eicher
 Franz Schubert (András Schiff)
 Galina Ustvolskaya (Patricia Kopatchinskaja, Markus Hinterhäuser & Reto Bieri)
 Moore: Dances & Canons (Saskia Lankhoorn)
 Rihm: Et Lux (Paul Van Nevel, Minguet Quartet & Huelgas Ensemble)
 Visions Fugitives (Anna Gourari)
 Marina A. Ledin, Victor Ledin
 Dances For Piano & Orchestra (Joel Fan, Christophe Chagnard & Northwest Sinfonietta)
 Tempo Do Brasil (Marc Regnier)
 Woman at the New Piano (Nadia Shpachenko)
 Dan Merceruio
 Chapí: String Quartets 1 & 2 (Cuarteto Latinoamericano)
 From Whence We Came (Ensemble Galilei)
 Gregson: Touch (Peter Gregson)
 In The Light Of Air — ICE Performs Anna Thorvaldsdottir (International Contemporary Ensemble)
 Schumann (Ying Quartet)
 Scrapyard Exotica (Del Sol String Quartet)
 Stravinsky: Petrushka (Richard Scerbo & Inscape Chamber Orchestra)
 What Artemisia Heard (El Mundo)
 ZOFO Plays Terry Riley (ZOFO)

 «Uptown Funk» (Dave Audé Remix)
 Dave Audé, remixer (Mark Ronson при участии Bruno Mars)
 «Berlin by Overnight» (CFCF Remix)
 CFCF, remixer (Daniel Hope)
 «Hold On» (Fatum Remix)
 Bill Hamel & Chad Newbold, remixers (JES with Shant & Clint Maximus)
 «Runaway (U & I)» (Kaskade Remix)
 Ryan Raddon, remixer (Galantis)
 «Say My Name» (RAC Remix)
 André Allen Anjos, remixer (Odesza при участии Zyra)

 Объёмное звучание 

 Amused to Death
 James Guthrie, surround mix engineer; James Guthrie & Joel Plante, surround mastering engineers; James Guthrie, surround producer (Roger Waters)
 Amdahl: Astrognosia & Aesop
 Morten Lindberg, surround mix engineer; Morten Lindberg, surround mastering engineer; Morten Lindberg, surround producer (Ingar Heine Bergby & Norwegian Radio Orchestra)
 Magnificat
 Morten Lindberg, surround mix engineer; Morten Lindberg, surround mastering engineer; Morten Lindberg, surround producer (Øyvind Gimse, Anita Brevik, Nidarosdomens Jentekor & TrondheimSolistene)
 Shostakovich: Symphony No. 7
 Erdo Groot, surround mix engineer; Erdo Groot, surround mastering engineer; Philip Traugott, surround producer (Paavo Järvi & Russian National Orchestra)
 Spes
 Morten Lindberg, surround mix engineer; Morten Lindberg, surround mastering engineer; Morten Lindberg, surround producer (Tove Ramlo-Ystad & Cantus)

Классическая музыка 

 Шостакович: Под тенью Сталина — Симфония № 10
 Андрис Нелсонс, дирижёр (Бостонский симфонический оркестр)
 Симфония № 4 (Брукнер)
 Manfred Honeck, дирижёр (Питтсбургский симфонический оркестр)
 Dutilleux: Métaboles; L’Arbre Des Songes; Symphony No. 2, 'Le Double Ludovic Morlot, дирижёр (Seattle Symphony)
 Spirit Of The American Range
 Карлос Кальмар, дирижёр (The Oregon Symphony)
 Zhou Long & Chen Yi: Symphony 'Humen 1839 Darrell Ang, дирижёр (Новозеландский симфонический оркестр)

 Ravel: L’Enfant Et Les Sortilèges; Shéhérazade
 Seiji Ozawa, дирижёр; Isabel Leonard; Dominic Fyfe, продюсер (Saito Kinen Orchestra; SKF Matsumoto Chorus & SKF Matsumoto Children’s Chorus)
 Яначек: Енуфа
 Donald Runnicles, дирижёр; Will Hartmann, Michaela Kaune & Jennifer Larmore; Magdalena Herbst, продюсер (Orchestra Of The Deutsche Oper Berlin; Chorus Of The Deutsche Oper Berlin)
 Монтеверди: Возвращение Улисса на родину
 Martin Pearlman, дирижёр; Fernando Guimarães & Jennifer Rivera; Thomas C. Moore, продюсер (Boston Baroque)
 Моцарт: Похищение из сераля
 Янник Незе-Сеген, дирижёр; Diana Damrau, Paul Schweinester & Rolando Villazón; Sid McLauchlan, продюсер (Chamber Orchestra Of Europe)
 Steffani: Niobe, Regina Di Tebe
 Paul O’Dette & Stephen Stubbs, дирижёры; Karina Gauvin & Philippe Jaroussky; Renate Wolter-Seevers, продюсер (Boston Early Music Festival Orchestra)

 Рахманинов: Всенощное бдение
 Charles Bruffy, дирижёр (Paul Davidson, Frank Fleschner, Toby Vaughn Kidd, Bryan Pinkall, Julia Scozzafava, Bryan Taylor & Joseph Warner; Kansas City Chorale & Phoenix Chorale)
 Торжественная месса (Бетховен)
 Бернард Хайтинк, дирижёр; Peter Dijkstra, хормейстер (Anton Barachovsky, Genia Kühmeier, Elisabeth Kulman, Hanno Müller-Brachmann & Mark Padmore; Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks; Chor Des Bayerischen Rundfunks)
 Монтеверди: Vespers Of 1610
 Harry Christophers, дирижёр (Jeremy Budd, Grace Davidson, Ben Davies, Mark Dobell, Eamonn Dougan & Charlotte Mobbs; The Sixteen)
 Pablo Neruda — The Poet Sings
 Craig Hella Johnson, дирижёр (James K. Bass, Laura Mercado-Wright, Eric Neuville & Lauren Snouffer; Faith DeBow & Stephen Redfield; Conspirare)
 Paulus: Far In The Heavens
 Eric Holtan, дирижёр (Sara Fraker, Matthew Goinz, Thea Lobo, Owen McIntosh, Kathryn Mueller & Christine Vivona; True Concord Orchestra; True Concord Voices)

 Filament
 Eighth Blackbird
 Brahms: The Piano Trios
 Таня Тецлафф, Кристиан Тецлафф & Ларс Фогт
 Flaherty: Airdancing For Toy Piano, Piano & Electronics
 Nadia Shpachenko & Genevieve Feiwen Lee
 Render
 Brad Wells & Roomful Of Teeth
 Shostakovich: Piano Quintet & String Quartet No. 2
 Takács Quartet & Marc-André Hamelin

 Dutilleux: Violin Concerto, L’Arbre Des Songes
 Augustin Hadelich; Ludovic Morlot, дирижёр (Seattle Symphony)
 Grieg & Moszkowski: Piano Concertos
 Джозеф Муг; Николас Милтон, дирижёр (Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern)
 Mozart: Keyboard Music, Vol. 7
 Kristian Bezuidenhout
 Вариации Рахманинова
 Даниил Олегович Трифонов (The Philadelphia Orchestra)
 Rzewski: The People United Will Never Be Defeated!
 Урсула Оппенс (Jerome Lowenthal)

 Beethoven: An Die Ferne Geliebte; Haydn: English Songs; Mozart: Masonic Cantata
 Mark Padmore; Kristian Bezuidenhout, аккомпаниатор
 Joyce & Tony — Live From Wigmore Hall
 Joyce DiDonato; Antonio Pappano, аккомпаниатор
 Nessun Dorma — The Puccini Album
 Jonas Kaufmann; Antonio Pappano, дирижёр (Kristīne Opolais, Antonio Pirozzi & Massimo Simeoli; Coro Dell’Accademia Nazionale Di Santa Cecilia; Orchestra Dell’Accademia Nazionale Di Santa Cecilia)
 Rouse: Seeing; Kabir Padavali
 Talise Trevigne; David Alan Miller, дирижёр (Orion Weiss; Albany Symphony)
 St. Petersburg
 Cecilia Bartoli; Diego Fasolis, дирижёр (I Barocchisti)

Best Classical Compendium

 Paulus: Three Places Of Enlightenment; Veil Of Tears & Grand Concerto
 Giancarlo Guerrero, дирижёр; Tim Handley, продюсер
 As Dreams Fall Apart — The Golden Age Of Jewish Stage And Film Music (1925—1955)
 New Budapest Orpheum Society; Jim Ginsburg, продюсер
 Ask Your Mama
 George Manahan, дирижёр; Judith Sherman, продюсеры
 Handel: L’Allegro, Il Penseroso Ed Il Moderato, 1740
 Paul McCreesh, дирижёр; Nicholas Parker, продюсер
 Woman At The New Piano
 Nadia Shpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin, продюсеры

 Paulus: Prayers & Remembrances
 Stephen Paulus, композитор (Eric Holtan, True Concord Voices & Orchestra)
 Barry: The Importance Of Being Earnest
 Gerald Barry, композитор (Thomas Adès, Barbara Hannigan, Katalin Károlyi, Hilary Summers, Peter Tantsits & Birmingham Contemporary Music Group)
 Norman: Play
 Andrew Norman, композитор (Gil Rose & Boston Modern Orchestra Project)
 Tower: Stroke
 Joan Tower, композитор (Giancarlo Guerrero, Cho-Liang Lin & Nashville Symphony)
 Wolfe: Anthracite Fields
 Julia Wolfe, композитор (Julian Wachner, The Choir Of Trinity Wall Street & Bang On A Can All-Stars)

Видео 
Лучшее музыкальное видео

 «Bad Blood» — Тейлор Свифт при участии Кендрика Ламара
 видеорежиссёр — Joseph Kahn; видеопродюсер — Ron Morhoff
 «LSD» — ASAP Rocky
 видеорежиссёр — Dexter Navy; видеопродюсер — Shin Nishigaki
 «I Feel Love (Every Million Miles)» — The Dead Weather
 видеорежиссёры — Cooper Roberts & Ian Schwartz; видеопродюсеры — Candice Dragonas & Nathan Scherrer
 «Alright» — Кендрик Ламар
 видеорежиссёр — The Little Homies & Colin Tilley; видеопродюсеры — Brandon Bonfiglio, Dave Free, Andrew Lerios & Luga Podesta
 «Freedom» — Фаррелл Уильямс
 видеорежиссёр — Paul Hunter; видеопродюсеры — Candice Dragonas & Nathan Scherrer

 Лучший музыкальный фильм
 Amy — (Amy Winehouse)
 Asif Kapadia, видеорежиссёр; James Gay-Rees, видеопродюсер
 Mr. Dynamite: The Rise of James Brown — (James Brown)
 Alex Gibney, видеорежиссёр; Peter Afterman, Blair Foster, Mick Jagger & Victoria Pearman, видеопродюсеры
 Sonic Highways — Foo Fighters
 Dave Grohl, видеорежиссёр; John Cutcliffe, John Silva, Gaby Skolnek & Kristen Welsh, видеопродюсеры
 What Happened, Miss Simone? — (Nina Simone)
 Liz Garbus, видеорежиссёр; Liz Garbus, Amy Hobby, Jayson Jackson & Justin Wilkes, видеопродюсеры
 The Wall — Roger Waters
 Sean Evans & Roger Waters, видеорежиссёр; Clare Spencer & Roger Waters, видеопродюсеры

Примечания

Ссылки 
 
 
 Variety Staff (07.12.2015). 
 Jackie Willis (07.12.2015). 

Грэмми
2016 год в музыке США
События 15 февраля
Февраль 2016 года
2016 год в Калифорнии
Музыкальные премии 2016 года